Pölkynsaari kan syfta på följande platser:

Finland 

 Pölkynsaari (ö i Norra Savolax), Inre Savolax, 
 Pölkynsaari (ö i Norra Karelen), Joensuu, 
 Pölkynsaari (ö i Södra Österbotten), Kuusiokunnat, 
 Pölkynsaari (ö i Mellersta Finland), Joutsa, 

Robotskapade Finlandförgreningar